Trekungamöten är olika händelser, främst i nordisk historia då tre kungar från Sverige, Norge och Danmark sammanstrålat i olika sammanhang.

 Trekungamötet 1101, Magnus Barfot från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark.  
 Trekungamötet 1914, Kristian X av Danmark, Håkon VII av Norge och Gustaf V av Sverige. 

Händelser i historien